Brush Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen: 

in Kanada:
 Brush Mountain (Kanada), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Brush Mountain (Alabama)
 Brush Mountain (Arizona)
 Brush Mountain (Arkansas)
 Brush Mountain (Garfield County, Colorado)
 Brush Mountain (Mesa County, Colorado)
 Brush Mountain (Routt County, Colorado)
 Brush Mountain (Idaho)
 Brush Mountain (Humboldt County, Kalifornien)
 Brush Mountain (Kern County, Kalifornien)
 Brush Mountain (Mendocino County, Kalifornien, 1065 m)
 Brush Mountain (Mendocino County, Kalifornien, 944 m)
 Brush Mountain (Santa Clara County, Kalifornien)
 Brush Mountain (Shasta County, Kalifornien)
 Brush Mountain (Tehama County, Kalifornien)
 Brush Mountain (Trinity County, Kalifornien)
 Brush Mountain (Bell County, Kentucky)
 Brush Mountain (Knox County, Kentucky)
 Brush Mountain (Maine)
 Brush Mountain (Massachusetts)
 Brush Mountain (Lincoln County, Montana)
 Brush Mountain (Sheridan County, Montana)
 Brush Mountain (New York)
 Brush Mountain (Randolph County, North Carolina)
 Brush Mountain (Rockingham County, North Carolina)
 Brush Mountain (Jackson County, Oregon)
 Brush Mountain (Lane County, Oregon)
 Brush Mountain (Blair County, Pennsylvania)
 Brush Mountain (Centre County, Pennsylvania)
 Brush Mountain (Albemarle County, Virginia)
 Brush Mountain (Amherst County, Virginia)
 Brush Mountain (Roanoke County, Virginia)
 Brush Mountain (Warren County, Virginia)
 Brush Mountain (Ferry County, Washington)
 Brush Mountain (Pend Oreille County, Washington)

Siehe auch:
 Bush Mountain